Положение может означать:

 Местонахождение, расположение в пространстве:
 Географическое положение
 Экономико-географическое положение
 Положение Тренделенбурга
 Состояние кого-нибудь или чего-нибудь, сложившиеся обстоятельства:
 Положение вне игры (футбол)
 Общее положение
 Совокупность общественно-политических отношений, обстановка общественной жизни:
 О положении страны
 Распорядок государственной, общественной жизни, устанавливаемый властью:
 Чрезвычайное положение
 Военное положение
 Положение усиленной (чрезвычайной) охраны
 Место или роль кого-нибудь в общественной жизни, в коллективе, в семье:
 Положение женщин в Узбекистане
 Положение женщин в Туркмении
 Положение рабочего класса в Англии
 Положение (нормативный акт) — свод правил, законов, касающихся чего-нибудь:
 Городовое положение
 Положение о сбережении лесов
 Научное утверждение, сформулированная мысль.

См. также 
 Исходное положение

Примечания